Javi López – calciatore spagnolo
Javi López – politico spagnolo